Die Bob-Europameisterschaft 2021 wurde vom 9. bis 10. Januar 2021 in Winterberg in der Veltins-Eisarena ausgetragen. Sie war gleichzeitig das fünfte von acht Weltcup-Saisonrennen und fand parallel zur Skeleton-Europameisterschaft 2021 statt.

Zweierbob Männer

Viererbob Männer

Zweierbob Frauen

Medaillenspiegel 

2021
Sportveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Winterberg
Wintersport (Deutschland)